Вечерний Ленинград — названия так или иначе связанные с прошлым (1924 — 1991) названием города Санкт-Петербург.

 «Вечерний Ленинград» — первая большевистская вечерняя газета
 «Вечерний Ленинград» — студийный альбом 2012 г. группы «Ленинград»